Pułki dragonów noszące numer „1”:

 1 Pułk Dragonów Kresowych – Armii Polskiej we Francji (1919)
 1 Pułk Dragonów – Cesarstwa Austriackiego
 Pułk Dragonów Cesarza Franciszka Nr 1 (1768–1918)
 Pułk Dragonów Obrony Krajowej Nr 1 (1883-1894) → Pułk Ułanów Obrony Krajowej Nr 5
 1 Pułk Dragonów Gwardii Królowej Wiktorii – Armii Cesarstwa Niemieckiego
 1 Pułk Dragonów Księcia Pruskiego Albrechta (1 Litewski) – Armii Cesarstwa Niemieckiego
 1 Północny Pułk Dragonów – Białych